GP2 Series v roce 2015 byla jedenáctou sezónou závodní série GP2 Series. Začala v bahrajnském Manáma dne 18. dubna a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 28. listopadu. V sezóně zvítězil belgický závodník Stoffel Vandoorne před Američanem Alexanderem Rossim.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2015